Hellmold ist der Familienname folgender Personen:

Klaus Hellmold (1913–1985), deutscher Bühnen- und Filmschauspieler, Theaterregisseur und Bühnen-Verwaltungsdirektor
Peter Hellmold (1937–2013) deutscher Chemiker, Hochschullehrer und wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Email Verbandes (DEV)